Sukoharjo (regentschap), regentschap in de provincie Midden-Java 
Onderdistricten in Indonesië
 Sukoharjo (onderdistrict van Sukoharjo), een onderdistrict van het regentschap Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Sukoharjo (Wonosobo), een onderdistrict van het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sukoharjo (Pringsewu), een onderdistrict van het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
Plaatsen in Indonesië
 Sukoharjo I, een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Sukoharjo II, een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Sukoharjo III, een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Sukoharjo IV, een plaats in het regentschap Pringsewu in de provincie Lampung
 Sukoharjo (Wedarijaksa), een plaats in het regentschap Pati in de provincie Midden-Java
 Sukoharjo (Rembang), een plaats in het regentschap Rembang in de provincie Midden-Java
 Sukoharjo (Pabelan), een plaats in het regentschap Semarang in de provincie Midden-Java
 Sukoharjo (plaats in Sukoharjo), een dorp in het onderdistrict Sukoharjo van het regentschap Sukoharjo in de provincie Midden-Java
 Sukoharjo (plaats in Wonosobo), een dorp in het onderdistrict Sukoharjo van het regentschap Wonosobo in de provincie Midden-Java
 Sukoharjo (Kalitidu), een plaats in het regentschap Bojonegoro van de provincie Oost-Java
 Sukoharjo (Kayen Kidul), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Sukoharjo (Klojen), een plaats in het regentschap Malang van de provincie Oost-Java
 Sukoharjo (Plemahan), een plaats in het regentschap Kediri in de provincie Oost-Java
 Sukoharjo (Belitang Mulya), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukoharjo (Buay Madang Timur), een plaats in het regentschap Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra
 Sukoharjo (Kikim Timur), een plaats in het regentschap Lahat in de provincie Zuid-Sumatra

Station in Indonesië
 Station Sukoharjo, een spoorwegstation in het onderdistrict Sukoharjo in de provincie Midden-Java

Zie ook 
 Suko Harjo, doorverwijspagina